Гарбінє Мугуруса і Карла Суарес Наварро були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Кароліна Плішкова і Барбора Стрицова виграли титул, у фіналі перемігши пару Ваня Кінґ і Алла Кудрявцева з рахунком 6–3, 7–6(7–1).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Aegon Classic, парний розряд
2016